Holý vrch steht für folgende geographische Objekte in Tschechien:

 Holý vrch (Jílové), Erhebung in der Tiská vrchovina bei Jílové u Děčína, Okres Děčín, Ústecký kraj
 Holý vrch u Hlinné, Naturreservat an der Lysá hora (Böhmisches Mittelgebirge)